Buteasa jelölheti
 Bucsonfalva Máramaros megyei falut Romániában
 a Bocsásza csúcsot Romániában, a Vlegyásza-hegységben